Trovanje je uzrokovano dejstvo otrova.

Trovanje se može odnositi na:
 Biološka toksičnost
 Toksin 
 Envenomacija, kad životinja ubrizga svoj venom putem ujeda ili uboda
 Sekundarno trovanje
 Trovanje radijacijom, biološki koncept
 Trovanje katalizatora, hemijski koncept
 Neutronsko trovanje, nuklearno fizički koncept